Philipp Klement, né le  à Ludwigshafen, est un footballeur allemand qui évolue au poste de milieu de terrain au FC Kaiserslautern.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du Hansa Rostock
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Joueur du SC Paderborn 07
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du FC Kaiserslautern
Naissance en septembre 1992
Naissance à Ludwigshafen